Великие Дома — нередко встречающееся в фантастических произведениях обозначение крупных организаций.
 Великие Дома Морровинда — организации вымышленной вселенной TES.
 Великие Дома Дюны — организации вселенной Дюны из произведений Гербертов.
 Великие Дома Мензоберранзана — дома дроу, населяющие город Мензоберранзан, вселенной Забытых Королевств. 
 Великие дома MechWarrior — организации вымышленной вселенной MechWarrior.